Ломница — топоним:
 река
 Ломница — в Ивано-Франковской области Украины, правый приток реки Днестр;
 Ломница — в Республике Македония, приток реки Струмешница;
 село в Болгарии:
 Ломница — в Добричской области;
 Ломница — в Кюстендилской области;
 Ломница — в Перникской области;
 село в Республике Македония
 Ломница — в общине Врапчиште.
 в Польше
 в Великопольском воеводстве
 Ломница — сельский округ в Новотомыском повяте (гмина Збоншинь);
 в Нижнесилезском воеводстве
 Ломница — сельский округ в Валбжихском повяте (гмина Глушица);
 Ломница — сельский округ в Еленегурском повяте (гмина Мыслаковице);
 Ломница — сельский округ в Згожелецком повяте (гмина Згожелец);
 в Опольском воеводстве
 Ломница — поселение в Олесненском повяте (гмина Олесно);
 село в Сербии
 Ломница — в общине Деспотовац;
 Ломница — в общине Рековац.

См. также 
 Татранска-Ломница — в Словакии.